Jules Hervé ist der Name folgender Personen:

* Jules-Émile-François Hervé de Beaulieu (1752–1807), französischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jules-René Hervé (1887–1981), französischer Maler des Impressionismus